L' autóút M4 (in italiano "superstrada M4") è un'autostrada ungherese che connette Budapest con Szolnok verso la Romania.

La lunghezza totale prevista è di 242 km (di cui ne sono stati realizzati 129), ha origine dal Budapest e terminerà, una volta completata, al confine con la Romania. Fa parte dell'itinerario strada europea E60 e strada europea E79. Attualmente è autostrada solo fino a Szolnok, dopodiché il percorso continua sulla strada statale 4.

Percorso

Note

Voci correlate
 Autostrade in Ungheria

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

M4